Новопольский может значить:

 Новопольский — прежнее название деревни Новопольск в Можгинском районе Республики Удмуртия Российской Федерации.
 Новопольский () — польская фамилия. Самый известный носитель — Новопольский, Войцех.